Bandera de La Rioja puede hacer referencia a:
 La bandera de la provincia de La Rioja (Argentina).
 La bandera de la comunidad autónoma de La Rioja (España).
 Una regata de traineras anual en el embalse de El Rasillo (La Rioja, España).